Кирпа́н — национальная форма ножа сикхов, церемониальное оружие и религиозный символ сикхизма.

Клинок кирпана имеет характерный профиль с изогнутым концом. Заповеди сикхов предписывают носить кирпан всем мужчинам. Может иметь различные размеры: от нескольких сантиметров до полуметра.

Ссылки 

 Кирпан в словаре по ножам

Холодное_оружие_по_алфавиту
Ножи по алфавиту
Ритуальные ножи
Сикхизм